Existuje více sakrálních staveb v České republice a v zahraničí, pojmenovaných Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty:
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Brno-Bystrc), též zvaný kostel svatých Janů: je v jádru románský kostel, s raně barokními a zejména romantickými přestavbami z 19. století. Jde o římskokatolický farní kostel na náměstí 28. dubna, v brněnské městské části Brno-Bystrc, Jihomoravský kraj.
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Brno-město), běžně zvaný též kostel svatých Janů: je původně středověký, barokně přestavěný kostel v Minoritské ulici, který je součástí komplexu Kláštera minoritů v Brně, Jihomoravský kraj.
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Jana Evangelisty (Vilnius) (litevsky Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Apaštalo ir Evangelista bažnyčia): je římskokatolický kostel založený 1387, ve Vilniusu, hlavním městě Litvy.

možná hledáte také
 Kostel svatého Jana Křtitele a svaté Barbory (Lukavec): jednolodní barokní filiální kostel s půlkruhovým závěrem a hranolovou věží z let 1693–1702, v místní části  Lukavec, Fulnek, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj.
 Kostel svatého Jana Křtitele a svatého Václava: je římskokatolický kostel v městysu Ostrovačice v okrese Brno-venkov, Jihomoravský kraj.

Rozcestníky - místopisné jméno